Classifica a punti – classifica del Tour de France
 Classifica a punti – classifica del Vuelta a España
 Classifica a punti – classifica del Giro d'Italia
 Classifica a punti – classifica del Giro d'Italia femminile